Großsteingrab Toftehavegård steht für:

 Großsteingrab Toftehavegård 1
 Großsteingrab Toftehavegård 2
 Großsteingrab Toftehavegård 3